Voici la liste des planètes mineures numérotées de 457001 à 458000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 457001 à 458000

457001-457100

457101-457200

457201-457300

457301-457400

457401-457500

457501-457600

457601-457700

457701-457800

457801-457900

457901-458000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000